Рафаел Надал је девети пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића са 3:6, 7:5, 6:2, 6:4.

Носиоци 

  Рафаел Надал (победник)
  Новак Ђоковић (финале)
  Станислас Вавринка (прво коло)
  Роџер Федерер (четврто коло)
  Давид Ферер (четвтрфинале)
  Томаш Бердих (четвтрфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Милош Раонић (четвтрфинале)
  Кеј Нишикори (прво коло)
  Џон Изнер (четврто коло)
  Григор Димитров (прво коло)
  Ришар Гаске (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Фабио Фоњини (треће коло)
  Михаил Јужни (друго коло)
  Томи Хас (прво коло)

  Томи Робредо (треће коло)
  Ернестс Гулбис (полуфинале)
  Кевин Андерсон (четврто коло)
  Александар Долгополов (друго коло)
  Николас Алмагро (прво коло)
  Јежи Јанович (треће коло)
  Гаел Монфис (четвтрфинале)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Марин Чилић (треће коло)
  Фелисијано Лопез (друго коло)
  Роберто Баутиста Агут (треће коло)
  Филип Колшрајбер (треће коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Вашек Поспишил (прво коло)
  Дмитриј Турсунов (треће коло)
  Андреас Сепи ''(треће коло)

 Жреб 

 Завршница 

 Група 4 

 Доња половина 
 Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Т. Бердих
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= П. Полански
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С. Деварман
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Недовјесов
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Фаља
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=64
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б. Пер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3='''77
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= П. Лоренци
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2014.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно